

Geografia 
Walls – città del Mississippi
Walls – isola delle Shetland

Musica 
 Walls – album di Jarboe del 1984
Walls – album di Apparat del 2007
Walls – album dei Kings of Leon del 2016
Walls – album di Barbra Streisand del 2018
 Walls – album di Louis Tomlinson del 2020
Walls – singolo di Louis Tomlinson del 2020
Walls – singolo dei Manic Drive del 2022

Persone
Everson Walls – giocatore di football americano
Jaquay Walls – cestista
Matthew Walls – ciclista
Rosanna Walls – attrice
Sinqua Walls – attore